Barry Mazur (1937-), mathématicien américain
 Eric Mazur  (1954-), physicien américain
 Heather Mazur (1979-) actrice américaine
 John Mazur  (1930-), joueur et entraineur de football américain
  (1942-), mathématicien américain
 Lucas Mazur, (1997-), joueur de badminton handisport français
 Marilyn Mazur (1955-), percussionniste danoise
 Monet Mazur (1976-), actrice américaine
 Nikola Mazur (1995-), patineuse de vitesse sur piste courte polonaise
 Peter Mazur (1922-2001), physicien néerlandais de naissance autrichienne
 Piotr Mazur (1982-), cycliste polonais
 Stanisław Mazur (1905-1981), mathématicien polonais
 Vladyslav Mazur (1996-), athlète ukrainien 
 Włodzimierz Mazur (1954-1988), footballeur polonais

Voir aussi

Articles connexes 
 Masuriens
 Danses polonaises
 Mazurie